Miejscowości w Polsce:
 Sepno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Kamieniec
 Sepno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki